Премия Харви () — престижная американская премия, присуждаемая c 1988 года за достижения в области индустрии комиксов. Награда была названа в честь писателя и художника Харви Курцмана. Основана Гэри Гротом, президентом издательства , после возникшего в 1987 году конфликта по поводу прав на владение Премией Кирби. В 1988 году Премия Кирби была отменена, а вместо неё были созданы две новые: Премия Харви и Премия Айснера.

Премия вручается в 20 категориях. Обладатели Премии Харви определяются открытым голосованием среди профессионалов в области комиксов. В финальном туре голосования победители выбираются из пятерки претендентов в каждой конкурсной категории.

История 
Первые премии Харви были вручены на выставке комиксов Chicago Comicon в 1988 году.

С 1989 года вручение наград осуществлялось на конвенте Dallas Fantasy Fair вплоть до его закрытия в 1996. Церемония награждения 1993 года состоялось вскоре после смерти Куртцмана и мероприятия выставки были ориентированы на сбор денежных средств для поддержки премии в будущем. Вследствие внезапного закрытия Dallas Fantasy Fair, церемония 1996 года была отменена и награды были отправлены лауреатам по почти.

В период с 1997 по 1999 год куратором премии выступал конвент WonderCon. В 2000—2002 годы награды вручались в рамках Pittsburgh Comicon при участии Эвана Доркина в качестве ведущего церемонии. В 2000 году с основной речью выступил Джефф Смит, а в 2001 Фрэнк Миллер, который подверг критике спекуляцию журналов комиксов, в частности издание Wizard. Свою речь он закончил разрывая копию одного из номеров журнала. В 2003 году из-за отмены запланированного выступления Нила Геймана и дефицита бюджета все официальные мероприятия кроме объявления имен лауреатов не состоялись.

В 2004 и 2005 годах церемония награждения проводилась в рамках фестиваля MoCCA в Нью-Йорке.

С 2006 года и по сей день мероприятия связанные с премией проходят на конвенте в Балтиморе.

Категории 
Награды присуждаются в следующих категориях:

Победители премии

Люди

Лучший писатель

Лучший художник

Лучший карикатурист (писатель/художник)

Лучший контуровщик

Лучший каллиграф

Лучший колорист

Лучший художник обложек

Лучший новый талант

Работы

Лучшая новая серия

Лучшая продолжающаяся или ограниченная серия

Лучший графический альбом

Лучший оригинальный графический альбом

Лучший графический альбом ранее опубликованной работы

Лучшая антология

Лучшая организация стрипов или панель

Лучшая биографическая, историческая, или журналистская презентация

Лучшее оригинальное графическое издание для молодых читателей

Лучший отдельный выпуск или история

Лучшее американское издание иностранной работы

Лучшее отечественный переизданный проект

Лучший веб-комикс

Специальные премии

Специальная премия за юмор

Специальная премия за выдающиеся достижения в создании/презентации

Зал славы Джека Кирби

Примечания

Ссылки 
 

Премии в комиксах
Появились в 1988 году в США
Премии США
1988 год в комиксах
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту